Heinrich Böse ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Böse (Hauptmann) (genannt Hauptmann Böse; 1783–1867), deutscher Kaufmann und Offizier
 Heinrich Böse (Lehrer) (1889–1968), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Heinrich Böse (Maler) (1897–1982), deutscher Maler